Fenner ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Fenner (1745–1805), US-amerikanischer Politiker
 Axel Fenner (1935–2022), deutscher Kinderarzt und Hochschullehrer
 Barbara Fenner (* 1957), deutsche Schauspielerin und Sprecherin
 Carl Fenner von Fenneberg (1886–1944), deutscher Landrat des Kreises Beckum
 Chandler Fenner (* 1990), US-amerikanischer Football-Spieler
 Christian Fenner (1942–2006), deutscher Politikwissenschaftler
 Clarence Norman Fenner (1870–1949), US-amerikanischer Petrologe
 Daniel Fenner von Fenneberg (1818–1863), österreichischer Aufständischer
 Farrah Fenner (* 1977), südafrikanische Squashspielerin
 Frank Fenner (1914–2010), australischer Virologe
 Franz Philipp Fenner von Fenneberg (1759–1824), österreichischer Feldmarschall
 Gottfried Fenner (1829–1902), Jurist und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Heinz Fenner (1885–nach 1940), baltendeutscher Schriftsteller
 Hermann Fenner-Behmer (1866–1913), deutscher Maler
 Hernán Fenner (* 1990), argentinischer Fußballspieler
 James Fenner (1771–1846), US-amerikanischer Politiker
 Johannes Heinrich Fenner (1875–1957), deutscher Landwirt, Mitglied des Kurhessischen Kommunallandtags 
 Johann Heinrich Fenner von Fenneberg (1774–1849), deutscher Mediziner und Badearzt
 Jürgen Fenner (1936–2006), deutscher Verwaltungsjurist und Kommunalpolitiker
 Kathrin Fenner (* 1972), Schweizer Umweltchemikerin
 Klaus Fenner (1927–2005), deutscher Klavierbaumeister und Klavierkonstrukteur
 Mike Fenner (* 1971), deutscher Leichtathlet
 Peggy Fenner (1922–2014), britische Politikerin
 Rudolf Fenner (1910–1982), deutscher Schauspieler und Sprecher
 Sören Fenner (* 1967), deutscher Schauspieler und Unternehmer
 Theobald Fenner (1884–1969), deutscher Politiker und NSDAP-Mitglied
 Timon Fenner, deutscher Schlagzeuger bei Meute (Band)
 Uwe Fenner (* 1943), deutscher Unternehmensberater und Makler
 Wilhelm Fenner (1891–1961), deutscher Kryptoanalytiker
 Wolfgang Fenner (* 1934), deutscher Verkehrsingenieur
 Wolfgang Fenner (Historiker) (1956–2014), deutscher Germanist und Historiker

Fenner ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Fenner (Arizona), im Cochise County
 Fenner (Kalifornien), im San Bernardino County
 Fenner (New York), im Madison County

Siehe auch:
 Venner